

En biologie

Règne végétal 

Alysson (ou Alysse) est la francisation dAlyssum, un genre du règne végétal :
 alysson maritime ;
 alysson de Loiseleur ou alysson des sables, voir Alyssum loiseleurii ;
 alysson à calices persistants ou passerage faux alysson, voir Alyssum alyssoides ;
 alysson de Corse, voir Alyssum corsicum ;
 alysson des champs, voir Alyssum simplex, Alyssum minus ;
 alysson des montagnes, voir Alyssum montanum ;
 alysson de Lapeyrouse, voir Alyssum lapeyrousianum ;
 alysson à feuilles en coin, voir Alyssum cuneifolium.

Ces noms de plantes contiennent aussi le mot alysson :
 marrubium alysson, une plante du genre Marrubium ;
 alysson blanc, voir Berteroa incana ;
 hélianthème faux-alysson, voir Halimium alyssoides, Cistus lasianthus ;
 alysson des Pyrénées, ou Hormathophylla pyrenaica ;
 alysson à gros fruits ou  Hormathophylla macrocarpa ;
 alysson épineux ou Hormathophylla spinosa.

Règne animal 

Alysson est un genre de guêpes, de la tribu Alyssontini :
 Alysson costai ;
 Alysson katkovi ;
 Alysson pertheesi ;
 Alysson ratzeburgi ;
 Alysson spinosus ;
 Alysson tricolor .

Le Piéride de l'alysson est un papillon du genre Pieris.

Prénom 

Alysson est un prénom venant d'.

Voir aussi